

Geografia 
 Mignone – fiume del Lazio che nel suo corso centrale segna il confine fra la Provincia di Roma e quella di Viterbo

Persone 
 Emanuele Mignone (1864-1961) – vescovo cattolico italiano
 Emilio F. Mignone (1922-1998) – avvocato e giurista argentino
 Francesco Mignone (1884-1918) – militare italiano
 Francisco Paulo Mignone (1897-1986) – compositore, pianista e direttore d'orchestra brasiliano 
 Juan Mignone (1961) – ex cestista uruguaiano
 Thomas Mignone (...) – regista statunitense
 Totò Mignone (1906-1993) – attore e ballerino italiano
 Valerio Mignone (1938) – politico italiano